Facundo Cobos – calciatore argentino
 Germán Cobos – attore spagnolo
 Jesús López Cobos – direttore d'orchestra spagnolo
 José Cobos – ex calciatore francese
 Julio Cobos – ingegnere e politico argentino
 Mario Rodríguez Cobos – scrittore argentino
 Vincent Cobos – ex calciatore francese